Морщи́нин — русская фамилия; имеет женскую форму Морщинина. Известные носители:

 Морщинин, Александр Александрович (1919—2004) — один из руководителей партизанского движения в Вологодской области.
 Морщинин, Анатолий Иванович (1936—2016) — советский и российский тренер по боксу.
 Морщинин, Константин Андреевич (1904—1973) — первый секретарь Пензенского обкома и горкома ВКП(б).